Trainspotting har flere betydninger:
 Trainspotting – film fra 1996
 Trainspotting – hobby for personer der er interesseret i jernbaner
 Trainspotting – roman af Irvine Welsh
 Trainspotting – lydspor til film
 Trainspotting – sang af Primal Scream fa deres album Vanishing Point
 Trainspotting – et engelsk TV-program